Энье-ле-Дюк () — кантон во Франции, находится в регионе Бургундия. Департамент кантона — Кот-д’Ор. Входит в состав округа Монбар. Население кантона на 2006 год составляло 1577 человек.

Код INSEE кантона — 2101. Всего в кантон Энье-ле-Дюк входят 16 коммун, из них главной коммуной является Энье-ле-Дюк.

Коммуны кантона 

 Энье-ле-Дюк — население 381 чел.
 Больё — население 30 чел.
 Бонот — население 22 чел.
 Бельно-сюр-Сен — население 77 чел.
 Бюссо — население 64 чел.
 Дюэм (Кот-д’Ор) — население 62 чел.
 Эшало — население 100 чел.
 Эталант — население 134 чел.
 Мовийи — население 79 чел.
 Мёльсон — население 36 чел.
 Мино — население 243 чел.
 Муатрон — население 52 чел.
 Ориньи — население 35 чел.
 Кеминьи-сюр-Сен — население 120 чел.
 Рошфор-сюр-Бревон — население 44 чел.
 Сен-Жермен-ле-Рошё — население 98 чел.

См. также 
 Список округов Франции

Ссылки 
 Национальный институт статистики 

Кантоны департамента Кот-д’Ор